Ма́ртенс () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Мартенс, Адемар Адольф-Луи (фр. Michel de Ghelderode, настоящее имя Адемар Адольф-Луи Мартенс, фр. Adémar Adolphe-Louis Martens, 1898—1962) — бельгийский драматург фламандского происхождения, который писал на французском языке.
 Мартенс, Адольф (1850—1914) — немецкий металлограф; пионер в области металлографии стали.
 Мартенс, Вильгельм (1781—1845) — землевладелец, меннонит.
 Мартенс, Вильфрид (род. 1936) — бельгийский политик.
 Мартенс, Георг Фридрих фон (1756—1821) — немецкий дипломат и юрист, автор классических трудов по международному праву.
 Мартенс, Герман (1877—1916) — немецкий велогонщик.
 Мартенс, Дирк (1450—1533) — представитель голландского гуманизма, книгоиздатель.
 Мартенс, Йоп (1900—1976) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Мартенс, Карл Эдуард фон (1831—1904) — немецкий анатом и зоолог.
 Мартенс, Конрад (1801—1878) — британско-австралийский художник.
 Мартенс, Корентен (род. 1969) — французский футболист, полузащитник и тренер.
 Мартенс, Лике (род. 1992) — нидерландская футболистка, полузащитник.
 Мартенс, Людвиг Карлович (1875—1948) — российский революционер, советский общественно-политический деятель, дипломат, инженер.
 Мартенс, Людо (1946—2011) — бельгийский коммунист и историк.
 Мартенс, Мартен (род. 1984) — бельгийский футболист.
 Мартенс, Мартин (1797—1863) — бельгийский ботаник.
 Мартенс, Морис (род. 1947) — бельгийский футболист, защитник.
 Мартенс, Пауль (род. 1983) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.
 Мартенс, Рольф (1942—2008) — шведский шахматист, чемпион Швеции 1967 г.
 Мартенс, Фёдор Фёдорович (1845—1909) — российский юрист-международник.
 Мартенс, Фредди (род. 1952) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Мартенс, Фредерик Герман (1874—1932) — американский музыкальный журналист и переводчик.

См. также

Примечания 

 Нидерланды, Франция, Германия, Польша